Мікрорайон:
 Рясне — мікрорайон у Львові
Села:
 Рясне — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Рясне — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Рясне — Донецька область, Горлівська міська рада
 Рясне — Житомирська область, Звягельський район
 Рясне — Сумська область, Краснопільський район
 Рясне — Харківська область, Близнюківський район
 Рясне — Харківська область, Золочівський район

Див. також 
 Рясна (значення)
 Рясне-Руське